NTT — многозначный термин.

Значения 
 Nippon Telegraph and Telephone - японская компания.
 New Technology Telescope - телескоп.